Johann von Arco ist der Name folgender Personen:
* Johann Baptist von Arco (um 1650–1715), Diplomat und Generalfeldmarschall 
 Johann Philipp von Arco (1652–1704), kaiserlicher Feldmarschall-Leutnant